Infini peut faire référence à :

 Infini, adjectif servant à qualifier quelque chose qui n'a pas de limite en nombre ou en taille ;
 Infini potentiel, concept mathématique ;
 Infini, symbole mathématique ;
 Infini, album du groupe de heavy metal québécois Voivod sorti en 2009 ;
 , film australien de science-fiction réalisé par  sorti en 2015.

Voir aussi